Требеж може бити:

 Требеж (Јасеновац), насељено мјесто општини Јасеновац, Сисачко-мославачка жупанија, Република Хрватска
 Требеж (Брежице), насељено мјесто у општини Брежице, Доњепосавска регија, Република Словенија
 Требеж (Иванчна Горица), насељено мјесто у општини Иванчна Горица, Средишњесловенска регија, Република Словенија
 Требеж (Барајево), насељено мјесто у општини Барајево, Београд, Република Србија